La Même, album de Vitaa (2015)
 La Même, chanson de Maître Gims et Vianney (2018)